Quien ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heinrich Quien der Ältere (1750–1831), deutscher Kaufmann und Bürgermeister
 Hermann Quien (1940–2009), deutscher Politiker (MdL Sachsen-Anhalt)
 Michel Le Quien (1661–1733), französischer Dominikanertheologe